Hieronder staat een lijst van vlaggen van Myanmarese deelgebieden. Myanmar bestaat uit zeven staten en zeven regio's.

Vlaggen van staten

Vlaggen van regio's

Zie ook
 Staten en divisies van Myanmar

 
Myanmar
Vlaggen